Debes oder Debès ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Debes (1840–1923), deutscher Kartograf, Namensgeber für Debes (Mondkrater)
 Hans Jacob Debes (1940–2003), färöischer Historiker
 Hans Jákupsson Debes (1722–1769), Løgmaður der Färöer
 Kurt Debes (* 1916), deutscher Politiker (NDPD)
 Lothar Debes (1890–1960), deutscher Offizier und SS-Gruppenführer
 Louis-Helmut Debes (1932–2009), deutscher Musikpädagoge
 Lucas Jacobson Debes (1623–1675), dänischer Pfarrer und Topograph
 Martin Debes (* 1971), deutscher Journalist und Buchautor
 Paul Debes (1906–2004), deutscher Buddhist und Autor
 Robert Debes (1878–1962), deutscher Ökonom
 Thierry Debès (* 1974), französischer Fußballtorhüter